

Bateau 
 Pelagos (navire).

Autre 
  Sanctuaire Pelagos, Sanctuaire marin en Méditerranée.